Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Сен-Ремі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос